La província canadenca de Nova Brunsvic ha establert diversos símbols provincials oficials.

Referències 

Nova Brunsvic
Nova Brunsvic